Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic este un partid politic de stânga și eurosceptic din Republica Moldova. Programul Congresului Civil prevede schimbarea sistemului de relații publice, în care economia este complet subordonată dezvoltării umane. Valorile politice declarate ale partidului sunt dreptatea socială, solidaritatea, umanismul, perspectiva științifică și analiza critică. Partidul este, de asemenea, eurosceptic, anti-occidental, pro-rus și se opune unirii Moldovei cu România. Congresul Civic a confirmat în statutul partidului absența funcției de președinte al partidului, care este clasică pentru partidele politice, ci a introdus principiul conducerii colective a unei formațiuni politice.  

Unii politologi au atribuit Congresului Civic făcând parte din așa-numita nouă generație de partide de stânga europene, menite să înlocuiască vechea stângă: comuniști și social-democrați. După program și structură organizatorică, Congresul Civic se aseamănă cu următoarele formațiuni politice: Podemos (Spania), SYRIZA ( Grecia), La France Insoumise, Razem (Polonia), aripa stângă a Partidului Laburist (Marea Britanie) și aripa ideologică a lui Bernie Sanders din Partidul Democrat din SUA.    Cu toate acestea, ziarul românesc Adevărul susține că partidul a fost format din foști membri ai aripii radicale a Partidului Comuniștilor, etichetându-l drept anti-român . 

Fundamentul pentru crearea partidului a fost criză constituțională a Republicii Moldova din 2019, în urma căreia PSRM și ACUM au făcut o coaliție politică temporară, urmată de fuga lui Vladimir Plahotniuc și plecarea Partidului Democrat de la guvernare. După evenimentele din 7-15 iunie 2019 din Moldova, grupul de inițiativă a decis necesitatea creării unui partid politic.

La 31 iulie 2019, programul politic al partidului a fost prezentat și supus dezbaterii publice.  Documentul a stârnit discuții pe rețelele de socializare și mass-media din Moldova, iar crearea Congresului Civic în sine a fost comentată, inclusiv de către mass-media străină. 

În data de 22 septembrie 2019, în casa de cultură a orașului Drochia, a avut loc un forum regional al grupurilor de inițiativă al Congresului Civic din nordul Republicii Moldova. Pe 17 noiembrie 2019 a avut loc conferința de înființare a organizației din Chișinău a CC.

La 8 decembrie 2019 a avut loc congresul de constituire al noii formațiuni politice.  Au fost adoptate Manifestul și Carta, precum și Planul de acțiuni „Moldova 2020–2025”.

La 13 ianuarie 2020, la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a fost înregistrat Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic.

Referințe 

Partide politice din Republica Moldova